Однойменні фільми:

 «Одного разу в Голлівуді» — українська локалізована назва фільму 2008 року «Що тут сталося» (англ. What just happened)
 «Одного разу в Голлівуді» — фільм 2019 року